Les élections municipales de 2020 en Corse-du-Sud étaient prévues les  et . Comme dans le reste de la France, le report du second tour est annoncé en pleine crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (COVID-19). Par un décret du , le second tour est fixé au .

Maires sortants et maires élus 
Le scrutin est marqué par une poussée nationaliste dans l’Extrême-Sud. Porto-Vecchio, Zonza et Figari sont gagnées par le camp nationaliste.

Résultats en nombre de maires

Résultats dans les communes de plus de

Afa 
 Maire sortant : Pascal Miniconi (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Ajaccio 
 Maire sortant : Laurent Marcangeli (DVD)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 23 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Alata 
 Maire sortant : Étienne Ferrandi (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bastelicaccia 
 Maire sortant : Antoine Ottavi (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 11 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Bonifacio 
 Maire sortant : Jean-Charles Orsucci (DVG)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 6 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Cuttoli-Corticchiato 
 Maire sortant : Jean Biancucci (FaC)
 19 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 3 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Grosseto-Prugna 
 Maire sortante : Valérie Bozzi (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Porto-Vecchio 
 Maire sortant : Georges Mela (LR)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 15 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Propriano 
 Maire sortant : Paul-Marie Bartoli (DVG)
 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 12 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sarrola-Carcopino 
 Maire sortant : Alexandre Sarrola (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 4 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Sartène 
 Maire sortant : Paul Quilichini (DVD)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 10 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Zonza 
 Maire sortant : Henri-Paul Agostini (LR)
 23 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 2017 : )
 9 sièges à pourvoir au conseil communautaire ()

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 2020
 Élections municipales de 2020 en Haute-Corse
 Liste des communes de la Corse-du-Sud

Corse-du-Sud
Municipales, 2020